Die 555 Hong Kong Challenge 1990 war ein professionelles Non-ranking-Snookerturnier, das als Teil der World Series 1990 im Rahmen der Snooker-Saison 1990/91 war. Es wurde vom 23. bis zum 25. August 1990 im Hilton Hotel in Hongkong ausgetragen. Sieger wurde der Thailänder James Wattana, der im Finale den Engländer Jimmy White mit 9:3 besiegte. Wattana spielte daneben mit einem 127er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Der Preisgeldtopf des neu eingeführten Turnieres umfasste 71.000 Pfund Sterling, wobei mit 20.000 £ etwa ein Viertel auf den Sieger entfiel.

Turnierverlauf 
In der ersten Runde trafen jeweils ein Amateur aus Thailand und China auf sechs Profi, wobei unter letzterer Gruppe mit dem Thailänder James Wattana und Franky Chan aus Hongkong zwei weitere lokal bekannte Spieler vertreten waren. Die vier Sieger der ersten Runde trafen im Viertelfinale auf das aus vier weiteren Topspielern bestehende restliche Teilnehmerfeld. Neben dem Turnierstart wurde bis zum Finale im Modus Best of 9 Frames um den Sieg gespielt, das Endspiel wurde dann im Modus Best of 17 Frames ausgetragen.

Finale 
Der Thailänder James Wattana war förmlich ins Finale gestürmt: Der 20 Jahre alte Snookerspieler hatte im bisherigen Turnier in drei Partien nur drei Frames abgeben müssen, wobei er mit Terry Griffiths einen Ex-Weltmeister und mit Steve Davis einen sechsfachen Weltmeister aus dem Turnier geworfen hatte. Sein Kontrahent, der Engländer Jimmy White war im Finale der letzten WM an Stephen Hendry gescheitert, an dem er sich im Halbfinale mit einem 5:2-Sieg rächte.

Wattana setzte seine Erfolgsserie fort und ging nach einem 1:1-Ausgleich durch White mit 3:1 im Führung, ehe White auf 3:2 verkürzen konnte. Doch Wattana – der später als der Spieler gelten sollte, der Snooker in Asien populär gemacht hat – setzte seine Gewinnsträhne mit zwei weiteren Frames fort, sodass beim Stande von 5:2 Jimmy White noch einen Frame gewinnen konnte. Doch von diesem Punkt aus war White chancenlos: Wattana gewann auch durch vier weitere Breaks von über 50 Punkten de letzten vier Frames und damit das Endspiel mit 9:3.

Century Breaks 
Während des Turnieres wurden zwei Centuries von zwei unterschiedlichen Spielern gespielt:
  James Wattana: 127
  Stephen Hendry: 124

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1990
Billardturnier in Hongkong